La Venta (Mexico), een archeologische vindplaats in Mexico
 La Venta (Honduras), een gemeente in Honduras.
 La Venta (Colombia), een paleontologische vindplaats in Colombia